BMW X или BMW серија X се односи на серију BMW-ових аутомобила у кросовер верзији, или спортско активно возило (SAV):

 BMW X1 (кросовер заснован на платформи серије 1)
 BMW X2 (кросовер заснован на платформи серије 1)
 BMW X3 (кросовер заснован на платформи серије 3)
 BMW X4 (купе−кросовер заснован на X3 платформи)
 BMW X5 (кросовер заснован на платформи серије 5)
 BMW X6 (купе−кросовер заснован на X5 платформи)
 BMW X7 (кросовер заснован на платформи серије 7)
 BMW X8 (купе−кросовер заснован на X7 платформи)

Галерија

Референце 

BMW
Теренски аутомобили